Alwig ist der Name folgender Personen:

 Alwig von Sulz (Alwig II. von Sulz; * ca. 1530, 1572) 
 Alwig X. von Sulz (Alwig I. (der Klettgauer Linie), Alwig VIII.; * 1417; † 1493)
 Alwig von Sulz (1586–1632) (Alwig XII. oder Alwig III. (der Klettgauer-Linie), Alwig X.)